Jana kan syfta på:
 Jana – ett kvinnonamn
 Jana (djur) – ett släkte fjärilar

Geografi

Bulgarien 

 Jana (distrikt), Oblast Sofija grad, Stolitjna Obsjtina,

Ryssland 

 Janafloden,